A Team Australia é uma equipa da Superleague Fórmula que representa a Austrália naquele campeonato. A equipa entrou no campeonato em 2011, ano no qual está a ser operada pela Alan Docking Racing, tendo como piloto o australiano John Martin.

Temporada de 2011 
A Team Australia equipa compete em 2011 sendo operada pela Alan Docking Racing, e tendo como piloto o australiano John Martin.

Registo

2011 
(Legenda)

Nota - *: Temporada em curso

Resultados em Super-Final

Ligações externas 
 
 

Team Australia